Нуньомораль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Урдес. Население — 1436 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса